Nizovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Nizovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Nizovka (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia